

Топоним 

 Тюй — река в Пермском крае и Башкортостане
 Тюй — село в Чернушинском районе Пермского края

Другое 
Тюй - вьетнамский вариант кастета-палочки явары.